Der Begriff Kronland bezeichnet:

 Krongut, Gebiete, die sich in direktem Besitz eines Königs befanden
 Kronland (Österreich), die einzelnen Länder der Habsburgermonarchie
 Kronland (Kanada), das ursprünglich dem britischen Königshaus zugewiesene Land im heutigen Kanada